Astoria (csomópont)
 Astoria metróállomás
 Astoria (stúdió)

Földrajz
 Astoria (Dél-Dakota)
 Astoria (Illinois)
 Astoria (Oregon)
 Astoria (Queens)

Astoria Szálló
 Astoria Szálló (egyértelműsítő lap)